Ро́кпорт (Rockport) — название нескольких населённых пунктов в США и Канаде:

Населённые пункты

Канада 
 Рокпорт — город в провинции Нью-Брансуик (:en:Rockport, New Brunswick)
 Рокпорт — город в провинции Онтарио (:en:Rockport, Ontario)

США 
 Рокпорт — город в штате Арканзас
 Рокпорт — город в штате Вашингтон (:en:Rockport, Washington)
 Рокпорт — город в штате Иллинойс (:en:Rockport, Illinois)
 Рокпорт — город в штате Индиана (:en:Rockport, Indiana)
 Рокпорт — город в штате Калифорния (:en:Rockport, California)
 Рокпорт — город в штате Кентукки (:en:Rockport, Kentucky)
 Рокпорт — город в штате Массачусетс
 Рокпорт — город в штате Мэн
 Рокпорт — город в штате Техас